Пролив Крузенштерна — пролив в Тихом океане, отделяет остров Райкоке от острова Шиашкотан. Соединяет Охотское море и Тихий океан. Наиболее крупный пролив Курильской гряды.

Длина около 15 км. Минимальная ширина 74 км. Максимальная глубина 1764 м. Берег обрывистый, скалистый.

Солёность воды в проливе составляет от 32,5 до 34,2 промилле. Площадь поперечного сечения пролива составляет 40,84 км².

В проливе выделяются две отмели глубиной около 150 м. В центральной части пролива расположены скалы Ловушки. В южной части соединяется с проливом Головнина.

Средняя величина прилива по берегам пролива 1,0 м.

Пролив назван в честь мореплавателя Ивана Фёдоровича Крузенштерна, который проходил пролив на корабле «Надежда» в мае 1805 года и едва не разбился на скалах Ловушки.

Берега пролива не заселены. Пролив находится в акватории Сахалинской области.

Примечания 

Проливы Северо-Курильского городского округа